Алехандро Лаго (; 28 июня 1979) — уругвайский футболист, центральный защитник. Выступал за сборную Уругвая.

Клубная карьера 
Лаго начал свою карьеру в клубе «Феникс» из его родного города Монтевидео. В этой команде он сделал себе имя и получил вызов в сборную страны. В 2003 году Лаго выступал за «Пеньяроль» на правах аренды, в составе, которого он становился чемпионом страны в том же году. После возвращения в «Феникс», Алехандро выступал за команду ещё на протяжении двух сезонов. В 2005 году Лаго вместе со своим соотечественником Себастьяном Эгуреном, пополнил ряды норвежского «Русенборга». Начало карьеры у новичков не задалось и уже в январе 2006 года должны были пополнить ряды «Бранна» на правах аренды, но 8 февраля переход был отменен «психологических обстоятельств». Вместо этого Алехандро отправился на полгода в Уругвай, выступать за клуб «Белья Виста». Летом 2006 года Лаго вернулся в «Русенборг», но норвежский клуб вновь отправил защитника набираться опыта шведский «Гётеборг» до конца года с возможностью выкупа. После истечения срока аренды руководство шведского клуба отказалось заключать с Алехандро контракт на постоянной основе и защитник вернулся в «Русенборг» во второй раз. После возвращения он стал чаще попадать в основной состав, а также 28 мая 2009 года в матче Кубка Норвегии против «Левангера» забил свой первый гол за клуб. В составе Русенборга Лаго дважды становился чемпионом Норвегии в 2009 и 2010 годах. Зимой 2011 года контракт с норвежской командой заканчивается и Алехандро в статусе свободного агента подписал контракт с клубом «Монтевидео Уондерерс». 2 февраля 2012 года в поединке против «Данубио», Лаго дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
8 июня 2003 года в товарищеском матче против сборной Южной Кореи, Лаго дебютировал за сборную Уругвая. В 2004 году он в составе национальной команды завоевал бронзовые медали Кубка Америки в Перу. На турнире он принял участие в матчах против сборных Эквадора, Аргентины, Парагвая и Колумбии.

Достижения 
Командные

 «Пеньяроль»
 Чемпионат Уругвая по футболу — 2003

 Русенборг
 Чемпионат Норвегии по футболу — 2009
 Чемпионат Норвегии по футболу — 2010

Международные

 Уругвай
  Кубок Америки по футболу — 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Серро»
Игроки ФК «Прогресо»